Кубок Кремля 1994 в мужском парном разряде проводился в 5-й раз. В основной сетке было 16 пар, 3 из которых получили wildcard от организаторов, ещё одна прошли через квалификацию.

Якко Элтинг и Паул Хархёйс защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

 ' Якко Элтинг /  Паул Хархёйс (Титул)
  Дэвид Адамс /  Андрей Ольховский (Финал, отказ)

<ol start="3">
  Евгений Кафельников /  Давид Рикл ''(Четвертьфинал, отказ)
  Мартин Дамм /  Даниэль Вацек ''(Четвертьфинал, отказ)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1994